The Marble Heart – film del 1913
 The Marble Heart – film del 1915 diretto da George Lessey
 The Marble Heart – film del 1916 diretto da Kenean Buel